Authie hat folgende Bedeutungen:

 Name mehrerer französischer Gemeinden
 Authie (Calvados)
 Authie (Somme)
 ein Fluss im Norden Frankreichs, siehe Authie (Fluss)